Alue Batee (Ranto Peureulak), een plaats in Indonesië
Alue Batee (Peudawa), een plaats in Indonesië
Alue Batee (Arongan Lambalek), een plaats in Indonesië